Капу́ры — семья индийских деятелей кино, занятых в индустрии кино на хинди с самого её основания.

История семьи 

Основатель семьи актёр театра и кино Притхвирадж (1906—1972) происходил из семьи панджабцев-, принадлежащей к среднему классу.
Его отец, Башешварнат Капур, был инспектором полиции, а дед Кешавмал Капур — техсилдаром  в округе Фейсалабад (ныне территория Пакистана). Когда Притхвираджу было 18 лет, семья организовала его брак с 15-летней Рамсарни Мехра.

В 1928 году Притхвирадж бросил учёбу в университете Лахора и, пойдя против воли отца, отправился в Бомбей, чтобы стать актёром. Там, после обивания порогов различных киностудий, он был выбран на главную роль в фильме Cinema Girl (1930) Б. П. Мишры, а в 1931 году принял участие в съемках первого в Индии звукового фильма «Свет мира», сыграв отца главной героини. В течение 1930-х годов он исполнял ведущие роли в фильмах студии , базирующейся в Калькутте.
Успех в кино позволил ему перевезти в Бомбей свою семью. К тому моменту у них с женой уже было трое детей: Ранбир Радж (род. в Пешаваре в 1924 г.), Девиндер (Деви) и Равиндер (Бинди). Двое из них умерли в 1931 году.
Впоследствии в семье появилось ещё трое: Шамшер Радж (Шамми), Урмила и Балбир Радж (Шаши).

В 1944 году он организовал передвижную театральную труппу в 150 человек, которая в следующие годы дала более 2000 спектаклей по всей Индии. В дальнейшем Притхвирадж планировал преобразовать её в стационарный театр и даже приобрёл землю в Бомбее для его постройки. Однако его планы были нарушены смертью от рака 29 мая 1972 года. В том же году актёр был посмертно награждён высшей кинематографической премией страны — Наградой имени Дадасахеба Фальке, которую за него получил его старший сын Радж.

В след за Притхвираджем в Бомбей приехал его брат . В 1933 году он впервые появился на киноэкранах в фильме Char Darvesh. Свою карьеру он построил снимаясь преимущественно в фильмах мифологического характера, часто в роли бога Шивы и в паре с актрисой Нирупой Рой. Последнюю роль он сыграл в фильме Saaya, который вышел на экраны в 1989 году, уже после его смерти. У Трилока было двое сыновей: Виджай (род. 1939, режиссёр) и Викки.

Радж Капур (1924—1988) — старший сын Притхвираджа. Ещё в детстве стал выступать вместе с отцовской труппой, а в 1935 году исполнил первую роль в кино, снявшись вместе с отцом в фильме Inquilab. В 1947 году дебютировал в качестве ведущего актёра в фильме Neel Kamal, а в следующем — основал свою собственную  и, в качестве режиссёра и продюсера, снял драму . Получил широкую известность, в том числе за рубежом, после выхода фильмов «Бродяга» (1951) и «Господин 420» (1955). За свою жизнь снялся в восьми десятках картин и был режиссёром восемнадцати. Скончался в 1988 году, через несколько месяцев после получения Премии имени Дадасахеба Фальке, оставив на этапе сценария свой последний проект «Хенна», который затем закончили его сыновья.

В мае 1946 года по воле родителей Радж женился на Кришне Малхотра, отец которой был кузеном Притхвираджа.
У них родилось пятеро детей: сыновья Рандхир, Риши и Раджив и дочери Риту (1948—2020) и Рима. Несмотря на брак, актёр имел продолжительный роман с актрисой Наргис, вместе с которой он снялся в 17 фильмах с 1948 по 1956 годы, и дуэт с которой стал символизировать идеальную романтическую пару для индийского кинозрителя.

Шамми Капур (1931—2011) — средний сын Притхвираджа. Играл в театре отца с 13 лет. В кино в главной роли дебютировал в 1953 году в фильме Jeewan Jyoti. Его самым успешным фильмом стал Junglee 1961 года. В 1955 году женился на актрисе , которая родила ему сына  и дочь Канчан. Гита умерла от оспы в 1965 году и четыре года спустя Шамми женился на Ниле Деви Гохил. Актёр скончался от острой почечной недостаточности 14 августа 2011 года.

Шаши Капур (1938—2017) — младший сын Притхвираджа. Впервые появился на экране в картине «Испепеляющая страсть» (1948), сыграв персонажа своего брата Раджа в детстве. Как главный герой дебютировал в 1961 году в фильме , а 1970-е стал одним из наиболее популярных киноактёров. На сцене театра выступал с шести лет. Один из первых индийских актёров, снимавшихся также в голливудских проектах. В 1978 году в память о своём отце он построил в Бомбее . Был режиссёром советско-индийского фильма «Чёрный принц Аджуба» (1991). Награждён Национальной кинопремией за роль в фильме  в 1986 году и премией имени Дадасахеба Фальке в 2015 году.

В 1953—1956 годах Шаши гастролировал по Индии вместе с театральной труппой Джеффри Кендала, на дочери которого  женился в 1958 году. У супругов было трое детей:  (род. 1960),  (род. 1962) и  (род. 1967). Все они пробовали себя в кино, снимаясь, в основном, в фильмах, продюсером которых был их отец, но не добились успеха и сменили род деятельности: Кунал стал продюсером, Каран — фотографом, а Санджана взяла на себя управление Притхви-театром. Шаши скончался 4 декабря 2017 года в больнице, где проходил лечение хронического заболевания почек.

Рандхир Капур (род. 1947) — старший сын Раджа Капура. Дебютировал как актёр и режиссёр в фильме  (1971). В том же году женился на своей партнёрше по фильму , которая впоследствии родила ему двух дочерей: Каришму и Карину. В 1988 году жена оставила его из-за разногласий, вызванных её желанием сделать актрису из старшей дочери. Однако супруги так и не развелись и, спустя почти двадцать лет, в 2007 году сошлись вновь.

Риши Капур (1952—2020) — средний сын Раджа Капура. Дебютировал в качестве ребёнка-актёра в фильме отца «Моё имя Клоун», за роль в котором был награждён Национальной кинопремией. Первую главную роль сыграл также в фильме отца — мелодраме о подростковой любви — «Бобби». В 1980 году женился на актрисе Ниту Сингх, вместе с которой снялся в 11 фильмах. В этом браке родилось двое детей: дочь Ридхима и сын Ранбир, получивший имя в честь своего деда. Актёр скончался от рака 30 апреля 2020 года.

Раджив Капур (1962—2021) — младший сын Раджа Капура. Исполнил главную роль в последнем фильме отца «Ганг, твои воды замутились» (1985). Последний раз появился на экране в 1990 году, в дальнейшем пробовал себя как режиссёр и продюсер.

Каришма Капур (род. 1974) — старшая дочь Рандхира Капура. Дебютировала в фильме Prem Qaidi в 1991 году, во время учёбы в колледже, который затем бросила. В течение 1990-х снялась в нескольких блокбастерах и была одной из ведущих актрис того периода. Отмечена премиями за роли в картинах «Раджа Хиндустани» (1996), «Сумасшедшее сердце» (1997), «В поисках брата» (2000) и «Зубейда» (2001). В сентябре 2003 года вышла замуж за предпринимателя Санджая Капура, родила в браке дочь и сына и развелась в 2016 году.

Карина Капур (род. 1980) — младшая дочь Рандхира Капура. Впервые появилась на экране в фильме Refugee 2003 года. Среди последующих её работ признание получили роли в фильмах  (2004), «Омкара» (2006), «Когда мы встретились» (2007), «Я люблю тебя, мамочка!» (2010). В 2012 году она вышла замуж за актёра Саифа Али Хана, с которым до этого снялась в пяти фильмах. У пары двое сыновей: Таймер (род. 2016) и Джехангир (род. 2021).

Ранбир Капур (род. 1982) — сын Риши Капура и Ниту Сингх. Начал свою карьеру в качестве ассистента режиссёра на съемках фильма «Последняя надежда» (2005). В 2007 году дебютировал в драме «Возлюбленная». Среди его ролей выделяют работы в  (2009),  (2011) и  (2012). В 2022 году женился на актрисе Алии Бхатт.

Генеалогическое древо 
Сокращённый вариант генеалогического древа, в который входят только представители семьи, получившие известность под фамилией Капур, и их супруги. Более детальный вариант древа можно найти в книге «Kapoors: The First Family of Indian Cinema».

Родственные связи с другими кинематографистами 

 Супруга Раджа Капура, Кришна приходится сестрой индийским актёрам , , а её младшая сестра Уша вышла замуж за , известного исполнителя отрицательных ролей в кино.
 Жена Шаши Капура, Дженнифер Кендал происходит из театральной семьи, в театре играли её отец   и младшая сестра .
 Бабита Капур, супруга Рандхира Капура, является дочерью актёра  и племянницей актрисы Садханы.
 Дочь Шамми Капура, Канчан вышла замуж за Кетана Десаи, сына известного режиссёра 1970—1980-х годов .
 Старший сын Шаши Капура, Кунал был женат на Шине, дочери режиссёра Рамеша Сиппи.
 Дочь Шаши, Санджана состояла в недолгом браке с режиссёром , сыном  и внуком Бимала Роя.
 Сын Риту Капур Нанда (дочери Раджа) Никхил Нанда женился на Швете Баччан, сестре Абхишека и дочери Джайи и Амитабха Баччанов.
 Карина Капур вышла замуж за актёра Саифа Али Хана, сына актрисы Шармилы Тагор и брата актрисы .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Болливуд
Персоналии:Пенджаб